Ketscher steht für:
 
 Ketscher, ein historisches Werkzeug aus dem Baggereiwesen

Ketscher ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Ketscher (1903–1962), deutscher Gewerkschafter und Politiker (KPD, SED)
 Lutz R. Ketscher (* 1942), deutscher Künstler des Surrealismus

Siehe auch:
 Kescher
 Käscher
 Katscher
 Catcher